Суперкубок Бельгии по футболу 1994 () — 16-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 1993/94 «Андерлехт» и финалист Кубка Бельгии 1993/94 «Брюгге». Встреча состоялась 17 августа 1994 года в Брюсселе, на стадионе Констант Ванден Сток.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на goalstream.org

1994
Матчи ФК «Брюгге»
Матчи ФК «Андерлехт»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1994 году
Спортивные соревнования в Брюсселе
События 17 августа
Август 1994 года